

Geografia 
 Westmere – città della Contea di Albany, New York (Stati Uniti d'America)

Informatica 
 Westmere – nome in codice dell'evoluzione dell'architettura Nehalem per i microprocessori Intel.